Чемпионат России по тхэквондо 2017 года среди мужчин и женщин проходил с 14 по 17 ноября в КСК «Экспресс» в Ростове-на-Дону. На турнире приняли участие более 500 спортсменов из 46 регионов.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России по тхэквондо ВТФ. 14-17 ноября 2017 года. Ростов-на-Дону. Победители и призеры

Чемпионаты России по тхэквондо
Чемпионаты России в 2017 году
2017 год в тхэквондо
Ноябрь 2017 года в России
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону